

Історія 
 Росія — скорочена назва Російської Федерації —  в Євразії.
 Росія — спрощена назва низки історичних державних утворень: 
 Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка — офіційна назва комуністичної держави, яка була утворена внаслідок збройного повстання більшовиків в листопаді 1917 (Жовтневий переворот).
 Російська республіка — держава, що існувала на території, підконтрольній Тимчасовому уряду у межах колишньої Російської імперії у період від Лютневої революції 23 лютого (8 березня) 1917 року до більшовицького перевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 року.
 Російська імперія — держава, що виникла у 1721 р. Держава проіснувала до Лютневої революції 1917 року.

Див. також 
 Росія (назва)

Транспорт 
 Росія — назва автомагістралі за маршрутом: Москва — Санкт-Петербург — кордон з Фінляндією
 Росія — вантажна станція «Укрзалізниці» у Донецькій області
 Росія — пост «Укрзалізниці» у Донецькій області
 Річкове круїзне судно проєкту 785/OL800  — тип річкових суден, шифр «Росія»
 Росія (тип річкових суден, 1973)  — тип річкових суден

Споруди 
 Росія  — готель у Москві
 Росія — колишня назва харківського кінотеатру Кіноленд

 Росія — колишня назва київського кінотеатру «Кіото»